Радди () — английская фамилия. Известные носители:

 Радди, Джозеф (1878—1962) — американский ватерполист и пловец, чемпион летних Олимпийских игр 1904.
 Радди, Джон (род. 1986) — английский футболист.
 Радди, Джузеппе (1770—1829) — итальянский ботаник и врач.

См. также 
 Радд